Jean Allard peut désigner :

 Jean Allard (1901-1969), homme politique belge ;
 Jean Allard (1926-2001), homme politique français.

Voir aussi 
 Jean Allard-Méeus (1891-1914), officier au  d'infanterie et poète français
 Jean Allard de Grandmaison (1905-1970), homme politique français